Garry Swain (né le  à Welland en Ontario au Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace.

Carrière en club 
Swain a commencé sa carrière par dans ligue de hockey de l'Ontario (OHL) dans l'équipe de Niagara Falls les Flyers de Niagara Falls. Il joue trois saisons avant d'être choisi au repêchage amateur de 1968 au premier tour () par les Penguins de Pittsburgh de la Ligue nationale de hockey. Il ne joue que 9 matchs dans la saison 1968-1969 de la LNH avant de jouer pour des franchises de ligue mineure puis dans l'Association mondiale de hockey.

Statistiques de carrière 

|1966-1967||Flyers de Niagara Falls||OHA||48||10||19||29||51||-||-||-||-||-
|- 
|1967-1968||Flyers de Niagara Falls||OHA||54||41||62||103||79||-||-||-||-||-
|-
|1968-1969||Wranglers d'Amarillo||LCH||69||20||27||47||51||-||-||-||-||-
|- 
|1968-1969||Penguins de Pittsburgh||LNH||9||1||1||2||0||-||-||-||-||-
|-
|1969-1970||Clippers de Baltimore||LAH||72||4||9||13||26||5||0||0||0||2
|- 
|1970-1971||Wranglers d'Amarillo||LCH||71||17||31||48||87||-||-||-||-||-
|-
|1971-1972||Komets de Fort Wayne||LIH||60||26||26||52||60||8||0||4||4||16
|- 
|1972-1973||Clippers de Baltimore||LAH||76||14||24||38 ||69||-||-||-||-||-
|-
|1973-1974||Checkers de Charlotte||SHL||68||34||64||98||84||-||-||-||-||-
|- 
|1973-1974||Clippers de Baltimore||LAH||12||2||7||9||10||9||5||4||9||18
|-
|1974-1975||Whalers de la Nouvelle-Angleterre||AMH||66||7||15||22||18||6||0||3||3||41
|- 
|1975-1976||Whalers de la Nouvelle-Angleterre ||AMH||79||10||16||26||46||17||3||2||5||15
|-
|1976-1977||Reds de Rhode Island||LAH||17||1||6||7||19||-||-||-||-||-
|- 
|1976-1977||Whalers de la Nouvelle-Angleterre||AMH||26||5||2||7||6||2||0||0||0||0

|171||22||33||55||70||25||3||5||8||56

Voir aussi 

Naissance en septembre 1947
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Penguins de Pittsburgh
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Whalers de la Nouvelle-Angleterre
Joueur des Clippers de Baltimore
Joueur des Wranglers d'Amarillo
Joueur des Komets de Fort Wayne (LIH)
Joueur des Reds de Rhode Island
Joueur des Checkers de Charlotte (EHL)
Naissance en Ontario
Attaquant de hockey sur glace